

Cinema 
  Bruce Alexander, attore britannico.

Letteratura 
  Bruce Alexander, pseudonimo utilizzato dallo scrittore statunitense Bruce Alexander Cook (1932-2003).